Manon Baptiste es la protagonista principal del videojuego de disparos en primera persona Medal of Honor: Underground, segunda entrega de la saga Medal of Honor, creada en 1999 y producida por DreamWorks Interactive, perteneciente al cineasta Steven Spielberg, y por Electronic Arts.

Medal of Honor: Underground es una pre-cuela de la primera entrega, puesto que los acontecimientos comienzan tras la batalla de Francia de mayo de 1940, cuando aún los Estados Unidos no habían entrado en guerra con las Potencias del Eje.

Manon Baptiste está basada en Hélène Deschamps Adams.

Características del personaje 

Manon Baptiste es una mujer que, lamentando profundamente la derrota francesa y la falta de previsión de sus líderes, se une a la Resistencia contra los alemanes. De ahí el nombre del juego, «Underground», que significa Subterráneo, en las sombras. Manon es una soldado clandestina, una partisana. 

Posteriormente es reclutada por la Oficina de Servicios Estratégicos (O. S. S.), agencia estadounidense precursora de la C. I. A., lo que le lleva a realizar misiones en localizaciones del Norte de África y Europa como Marruecos, el castillo de Wewelsburg, sede de las S. S. o la isla de Creta y además es la informante de Jimmy Patterson durante la primera entrega de la saga. En juegos posteriores se sabe que la O. S. S. la envía a investigar una granja ocupada por alemanes y es capturada por las S. S., luego es rescatada por William Holt.

Objetivos de la campaña 

El cometido principal de Manon, como civil unida a La Resistencia consiste en acciones subversivas como el sabotaje de instalaciones enemigas y pequeñas escaramuzas, aunque posteriormente se verá obligada a entablar combates prolongados con el enemigo o infiltrarse disfrazada de fotógrafa alemana tras las líneas enemigas.

Armamento 

Manon utiliza diferentes armas, desde el típico Cóctel Molotov de partisano hasta armas americanas suministradas por el O. S. S. o armas de la Alemania Nazi que puede recoger de los enemigos muertos o de sus instalaciones.

Véase también 

 Medal of Honor: Allied Assault

Referencias

Enlaces externos 

 http://planetmedalofhonor.gamespy.com MOHUG en la página oficial de la saga

Personajes femeninos en videojuegos
Personajes de videojuegos de disparos
Franceses ficticios